Чемпионат Франции по фигурному катанию 2008 года — внутреннее французское соревнование по фигурному катанию сезона 2007—2008. Результаты национального первенства являются важным критерием для определения состава французской сборной на чемпионаты Европы и мира сезона 2007—2008.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Также, на этом турнире прошли соревнования и по синхронному фигурному катанию среди взрослых и юниорских команд.

Чемпионат прошёл с 7 по 9 декабря 2007 года в городе Межёве.

Обязательным танцем было аргентинское танго.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Синхронное катание

Ссылки 
 Результаты на сайте французской федерации конькобежного спорта

Чемпионаты Франции по фигурному катанию
2007 год в фигурном катании
2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Межёв